Csehország
 Bítov, település a Nový Jičín-i járásban
 Bítov, település a Znojmói járásban